Суперкубок Казахстана по футболу 2015 () — 8-й розыгрыш Суперкубка Казахстана, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Премьер-лиги и обладатели Кубка Казахстана предыдущего сезона. Матч состоялся 1 марта 2015 года на стадионе «Астана Арена» в городе Астана. В нём встретились победитель чемпионата Казахстана сезона 2014 — «Астана» и обладатель Кубка Казахстана сезона 2014 — «Кайрат».

Арбитр матча 
Для проведения турнира на высоком европейском уровне Федерация футбола Казахстана пригласила на игру известного судейского специалиста Юнаса Эрикссона.

Ход матча 
Основное и дополнительное время матча закончилось нулевой ничьей. Начинали серию послематчевых пенальти футболисты «Кайрата». Со счётом 3:2 победу в серии одержал футбольный клуб «Астана».

Отчёт о матче

Интересные факты 
 Матч транслировался на несколько государств: помимо Казахстана, матч за Суперкубок показали в прямом эфире российский телеканал «Спорт 1», украинский «Спорт 1», турецкий  и ряд других.
 Среди зрителей, посетивших матч за Суперкубок, был проведён розыгрыш билетов на финал финал Лиги чемпионов УЕФА 2014/2015, который пройдёт 6 июня 2015 года на Олимпийском стадионе в Берлине.
 На стадионе во время матча присутствовал президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Вручал трофей команде-победительнице также лично Назарбаев.
 Стоимость билетов составляла от 300 до 500 тенге.
 Посещаемость матча составила 20 тысяч человек, что явилось рекордом посещаемости матчей Суперкубка Казахстана.

См. также 
 Чемпионат Казахстана по футболу 2014
 Кубок Казахстана по футболу 2014

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации футбола Казахстана
 Отчёт о матче на официальном сайте Федерации футбола Казахстана

Футбол в Казахстане в 2015 году
Суперкубок Казахстана по футболу
Март 2015 года
События 1 марта
Спортивные соревнования в Астане